Первая Падь:

 Первая Падь — село в Корсаковском городском округе Сахалинской области России.
 Первая Падь — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.